The Midnight Patrol – film del 1918 diretto da Irvin Willat
The Midnight Patrol – film del 1932 diretto da Christy Cabanne
Guerra ai ladri o The Midnight Patrol – film 1933 diretto da Lloyd French